Westbeach Recorders — студия звукозаписи в Голливуде, Лос-Анджелес, штат Калифорния, работающая со многими известными панк-группами (Bad Religion, Blink-182, NOFX, Rancid, The Offspring, Pennywise). Основана в 1985 году гитаристом группы Bad Religion Бреттом Гуревицем. В 1988 году Донелл Кемерон стал партнером Гуревица и в данный момент он совмещает работу владельца и инженера студии.

Список клиентов 
 Avenged Sevenfold
 Bad Religion
 Blink-182
 Creedle
 Dag Nasty
 Face to Face
 Guttermouth
 Jughead's Revenge
 Lagwagon
 Less Than Jake
 L7
 Millencolin
 NOFX
 The Offspring
 Parley
 Pennywise
 Propagandhi
 Rancid
 Rocket from the Crypt
 Rx Bandits
 Strung Out
 Sublime
 Ten Foot Pole
 Voodoo Glow Skulls

Ссылки 
 Официальный сайт

Студии звукозаписи